Distretto di Bajanžargalan – distretto della provincia del Dundgov', in Mongolia
 Distretto di Bajanžargalan – distretto della provincia del Tôv, in Mongolia